Маріні () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Маріно Маріні (1901—1980) — італійський скульптор, живописець і графік.
 Маріно Маріні (1924—1997) — італійський співак, композитор і музичний продюсер.
 Франко Маріні (1933—2021) — італійський політик, член Сенату Італії до 2013 року, з 2006 до 2008 голова Сенату, член лівоцентристської Демократичної партії.

Італійські прізвища